
Дукс (; мн. duces) — в Римской республике, Римской империи и Византии звание военного вождя (от  — «вести»). Впоследствии слово перешло в другие европейские языки:  со значением герцог,  дож и  дуче. Также так назывались  лангобардов.

В республиканский и имперский период 
В республиканский период термин «дукс» мог относиться к любому военачальнику, включая варваров, не являясь при этом формальным воинским званием. В своих «Записках о Галльской войне» Гай Юлий Цезарь применяет его только к кельтам, за единственным исключением, когда упоминал римлянина без официального статуса. В Римской империи дукс не входил в систему формальных званий до III века. В его подчинении находилось два или более легионов. Хотя дуксом могли быть консулы и императоры, обычно ими были . В качестве губернатора дукс был высшим гражданским и военным чиновником в своей провинции. С середины III века термин приобрёл более определённое значение, применяясь к командиром подразделений, выделенных из нескольких других воинских единиц (вексилий). Это происходило в особых ситуациях, когда степень возникшей угрозы превосходила возможности подразделений соответствующих территорий.

Начиная с правления императора Галлиена (253—268) обязательно принадлежали к всадническому сословию с титулом , превосходя, таким образом, командиров провинциальных легионов, имевших титул . В отличие от президов, представлявших высшую гражданскую и военную власть в провинциях в период Домината, власть дуксов была чисто военной, однако она могла не ограничиваться одной провинцией. Вероятно, дуксы не подчинялись губернаторам. К концу III века дукс стал официальны военным званием, высшим среди лимитанов, то есть приграничных войск (). После реформ Диоклетиана в конце III века, когда провинции были подразделены на диоцезы во главе с , дуксы были отнесены к диоцезам. В новой иерархии дукс подчинялся военному магистру, в свою очередь подчинённого префекту претория, выше которого был только император.

В Византии 
В Византии звание сохранилось под именем «дуки» (, мн. δούκες). В 492 году при императоре Анаста́сии I (491—518) дукам были переданы полевые армии комитатов. Общим принципом было отделение военной власти дук от гражданской администрации, за исключением провинций Исаврия, Мавретания и Фиваида. В Стратегиконе Маврикия (начало VII века) дука является младшим офицером, мерархом или командиром , тогда как обладающим военной властью в феме чиновником был стратиг.

Со второй половины X века дуками вновь начинают называть крупных военачальников, глав дукатов. Дукаты были созданы в Антиохии после 969 года, в Халдии в 969 году, Фессалониках, Адрианополе после 971 года, Месопотамии в 876 году и Италии. Согласно некоторым историкам (Э. Гликадзи-Арвелер), дуку следует отождествить с катепаном. Дукой также называли доместика схол. Также в поздний период существовало звание великого дуки, являвшегося главнокомандующим флотом. После XII века дуки утратили свой престиж, и так называли глав даже мелких фем.

Список дуксов 
Notitia Dignitatum, важнейший документ по административному устройству поздней Римской империи рубежа IV—V веков, упоминает в общей сложности 25 дуксов:

Западная Римская империя 
 
 
 
 
 Дукс Секваники
 
 
 Дукс Германии Первой

Восточная Римская империя 
 Дукс Ливии

См. также 
 Комит

Примечания

Литература